Meria puede referirse a:

 Meria, comuna y población de Francia, en la región de Córcega, departamento de Alta Córcega
 Meria, antigua etnia de Rusia occidental